My God-Given Right — п'ятнадцятий студійний альбом німецького метал-гурту Helloween, виданий в 2015 році.

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки 

Альбоми Helloween